Est of EST kan verwijzen naar:
 Estland met landcode EST volgens ISO 3166-1, een Baltische staat in Noordoost-Europa.
 Een Est is een inwoner van Estland, zie: Esten
 Est (Gelderland), een dorp in Gelderland
 Eastern Standard Time, een tijdzone in Amerika aan de oostkust die 5 uur achterloopt op UTC.
 Expressed sequence tag, een oligonucleotide, een zeer korte DNA-sequentie, geproduceerd in laboratorium of fabriek.
 Erhard Seminar Training, een organisatie die cursussen persoonlijke groei aanbood in Amerika en later verderging onder de naam Landmark Education. De oprichter was Werner Erhard.
 Esbjörn Svensson Trio, voormalig Zweeds jazztrio.
 Europese Senior Tour, deel van de Europese Tour, bestemd voor golfspelers vanaf 50 jaar.
 est betekent "is" in diverse romaanse talen (Latijn, Frans)
In het Frans kan est "oost" betekenen:
Est (Burkina Faso), een regio in Burkina Faso
Est (Kameroen), een provincie van Kameroen
Est of Oost (Rwanda), een provincie van Rwanda